Ро́уч — английская фамилия (написание Roach, Roache, Roche).
 Роуч, Аким (род. 1995) — тринидадский футболист.
 Роуч, Александра (род. 1987) — валлийская актриса.
 Роуч, Берт (1891—1971) — американский актёр кино.
 Роуч, Бет (в замужестве Бет Искью) (род. 1979) — канадская кёрлингистка.
 Роуч, Джей (род. 1957) — американский кинопродюсер и кинорежиссёр.
 
 Роуч, Кевин (1922—2019) — американский архитектор ирландского происхождения.
 Роуч, Лайнас (род. 1964) — английский актёр.
 Роуч, Майкл (род. 1952) — американский писатель, просветитель и публичный лектор.
 Роуч, Макс (1924—2007) — американский джазовый перкуссионист и композитор.
 Роуч, Николас (Николя Рош, род. 1984) — ирландский шоссейный велогонщик. Сын Стивена Роуча.
 Роуч, Падди (род. 1951) — ирландский футболист, вратарь. 
 Роуч, Пэт (1937—2004) — английский киноактёр и борец реслинга.
 Роуч, Скел (1871—1958) — американский бейсболист.
 Роуч, Стив (род. 1955) — американский композитор, пионер эмбиента.
 Роуч, Стивен (род. 1959) — ирландский шоссейный велогонщик. Отец Николаса Роуча.
 Роуч, Фредди (род. 1960) — американский боксёр-профессионал и тренер.
 Роуч, Хэл (1892—1992) — американский режиссёр и кинопродюсер, сценарист, актёр.
 Роуч, Эрик Мертон (1915—1974) — креольский поэт.

См. также